Вълчо Костов Сарафов е български възрожденски деец от Източна Македония.

Биография 
Сарафов е роден на 23 април 1800 година в неврокопското село Гайтаниново в Османската империя, днес в България, в семейството на Коста Сарафа. Баща е на Коста Сарафов и Петър Сарафов. Учи в Гайтаниново, а след това в Серския манастир. В Серския манастир изучава църковна служба u nеене. Усвоява и източноевропейско църковно пеене, което по-късно предава на сина си Петър. Двамата, баща и син, пеели в празнични дни в църквата.

Сарафов продължава семейната търговия с гвоздеи и подкови и земеделие и забогатява. Активо подпомага българските църковни и просветни борби в Източна Македония, като къщата му се посещава от видни българи от съседните села и градове, монаси от Света гора и други образовани хора. Дарител е на значителна сума пари за строежа на църквата „Свети Никола“, завършена в 1839 година. В къщата си организира училище, в което привлича способни учители, включително най-добрия учител в Неврокопско Георги Зимбилев. Училището работи в дома му до 1858 година, когато с негова помощ от 6000 гроша в селото е изградена голяма училищна сграда (по времето, когато в Неврокопско и дори в самия град Неврокоп няма училище).

Умира на 13 април 1863 година, втория ден на Великден.

Родословие

Бележки 

Хора от област Благоевград
Български общественици от Македония
Вълчо
Български възрожденци
Родени в Гайтаниново
Починали в Гайтаниново